Ве́рхняя — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Верхняя — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Верхняя — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Верхняя — деревня в Малмыжском районе Кировской области.
 Верхняя — один из вариантов названия упразднённого в 1983 году хутора Верхеколонского в Андроповском районе Ставропольского края.

Украина 
 Верхняя — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.

Реки 
 Верхняя (приток Авлонди)
 Верхняя (верхний приток Енисея)
 Верхняя (нижний приток Енисея)
 Верхняя (река, впадает в Калгачинское озеро)
 Верхняя (приток Киевского Ёгана)
 Верхняя (приток Покшеньги)
 Верхняя (приток Печаль-Кы)
 Верхняя (приток Веярмолькы)
 Верхняя (приток Кулинны)
 Верхняя (приток Фатьянихи)

Другое 
 Верхняя — гора в Хакасии, наивысшая отметка (876 м над уровнем моря) поверхности Чулымо-Енисейской котловины.
 Верхняя — станция Свердловской железной дороги в городе Верхней Туре Свердловской области.

См. также 
 Верхняя аллея
 Верхняя улица
 Верхнее
 Верхний